Андрей Семёнович Шкурга́н (род. 1961) — советский и украинский оперный певец (баритон). Заслуженный артист Украины (1998).

Биография 
Родился 27 ноября 1961 года в Самборе (ныне Львовская область, Украина). Вырос в Черновцах, где работали его родители.

Учился на факультете прикладной математики Черновицкого государственного университета (1978—1983).

Свою творческую карьеру начал в 16 лет — пел в вокально-инструментальном ансамбле, учась в Черновицком университете.

В 1989 году окончил ЛГК имени Н. В. Лысенко в классах выдающихся преподавателей:

 народного артиста Украины, профессора И. Н. Кушплера (1949—2012) — романс,
 заслуженной артистки Украины, профессора Зинаиды Максименко (1939—2000) — камерное пение,
 заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Александра Грицака (1933—2001) — оперное пение,
 народного артиста СССР А. Д. Гая (1914—1996) — актёрское искусство.

Во время учёбы в консерватории в 1988 году одерживает убедительные победы в конкурсе имени С. А. Крушельницкой в рамках первого фестиваля оперного искусства во Львове и на Всеукраинском конкурсе вокалистов имени Н. В. Лысенко.

С 1990 года совершенствовал мастерство пения у своего отца Семена Шкургана (профессора Краковской музыкальной академии). 1995 — у известного датского профессора Андре Орловица.

Работал в ансамбле песни и танца «Верховина» в Дрогобыче, затем стал солистом ансамбля песни и танца «Галичина» во Львове.

Впоследствии он преподавал вокал в Черновицком музыкальном училище и стал солистом Черновицкой областной филармонии (1991).

Работал по контракту в оперных театрах Европы и США.

С 1995 года — ведущий солист Национальной оперы Польши (Варшава).

Экстерном окончил филологический факультет Варшавского университета.  Работает также переводчиком. Перевёл на украинский язык сценарий фильма «Нелёгкое братство», принимал участие в создании мини-сериала «Огнём и мечом» (дублировал украинских героев, которых играли польские актёры).

Выступал в Риге, Копенгагене (Датская королевская опера), США (Мичиган-опера).

Выступал в некоторых спектаклях Национальной оперы Украины (Киев), с сольными концертами в Черновцах и других городах Украины.

Награды и премии 
 Заслуженный артист Украины (1998)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2000) — за концертные программы (1995—1999)

Семья 
 отец — заслуженный артист Украины Семён Шкурган 
 мать — заслуженный работник культуры Украины, отличник образования Украины Тамара Шкурган

Источники 
 [Андрій Шкурган] // Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2006 році): біблографічний покажчик.— Чернівці: Зелена Буковина ,2005 — С. 149—152 — ISBN 966-8410-44-0.
 Шкурган Андрій Семенович // Шевченківські лауреати (1962—2001): енцикл.довідник / авт.-упоряд. М. Лабінський.— Київ, 2001 — С. 629—633.
 Шкурган Андрій Семенович // Богайчук М. Література і мистецьтво Буковини в іменах: словник-довідник / Микола Богайчук — Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. С. 298—299. ISBN 966-8500-64-4.
 Бабух В. Тріумф золотого голосу України/ Василь Бабух // Чернівці — 2002.— 22 березня (№ 12). — С. 8.
 Білан А. Ім'я, яке стало символом / А. Білан // Українська культура — 2000.— № 1 — С. 20—21.
 Гусар Ю."Я — син свого народу" // Гусар Ю. Зірки не гаснуть / Юхим Гусар — Чернівці, 2003 — . 67—76.
 Гусар Ю. 27 листопада народився оперний співак, заслужений артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Андрій Шкурган (1961) /Юхим Гусар // Вечірні Чернівці.— 2007.— 27 листоп. (№ 47).— С. 6.
 Гусар Ю. Духом таланту освячений дивоспів: [про Андрія Шкургана] / Юхим Гусар // Час 2000.— 2001. 23 листопада (ч. 47).— С.12.
 Гусар Ю. «Європа не має такого баритона. Америка — теж»: [про Андрія Шкургана] / Юхим Гусар // Чернівці. — 2001. — 18 травня 93 20) — с. 12, фото.
 Л. І. Щербанюк. Буковинці — лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка: Бібліогр. покажч.— Чернівці,2004.- 76 с.
 Андрій Шкурган
 Дзюба І. Висока планка Шевченківської премії // Дзеркало тижня.— 2000.— 1 квіт.(№ 13).— С.11.
 Кобевко П. Андрій Шкурган — український геній зі світовим ім'ям // Час.— 1996.- 22 березня (ч. 13).— С.5.
 Марусик Т. Андрій Шкурган: «Соромно не бути собою» // Дзеркало тижня.— 2000.— 18 лимтоп. (№ 20).— С. 16.
 Поліщук Т. Лірик — прагматик Андрій Шкурган // День.— 2001.— 17 січ. (№ 9).— С.5.
 Черняк Л. Андрій Шкурган: «Найбільшою нагородою для мене … є Незалежність України» / Людмила Черняк // Буковина.— 2001.— 24 серпня (№ 64).— С. 3; 29 серп. (№ 65).- С.3.
 Шкурган А. «Я не народний артист — я артист українського народу»: інтерв'ю / вів Т.Марусик // Сучасність.— 2001.— № 1.— С. 143—148.

Баритоны
Выпускники Львовской консерватории
Персоналии:Черновцы